Али́кин — русская фамилия; имеет женскую форму Аликина.

Известные носители 
 
 Аликин, Евгений Геннадьевич (1994) — российский хоккеист.
 Аликин, Николай Васильевич (1910—1966) — вальцовщик, Герой Социалистического Труда.
 Аликин, Павел Павлович (1984) — российский футболист.
 Аликин, Степан Иванович (1912—1973) — советский инженер-нефтяник, лауреат Сталинской премии.
 Аликин, Юрий Юрьевич (1980) — российский самбист.

